Кара Блек і Лізель Губер були дворазовими чинними чемпіонками. Обидві вони цього разу виступали, але разом з іншими партнерками. Блек грала в парі з Лізою Реймонд, а Губер - з Бетані Маттек-Сендс. Блек і Реймонд виграли титул, перемігши у фіналі Губер і Маттек-Сендс, які змушені були знятися за рахунку 6–3, 3–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 DFS Classic 2010 Draws
 ITF Tournament Page 
 ITF doubles results page

Aegon Classic, парний розряд
2010
Aegon Classic, парний розряд